Томас де Моубрей, 1-й герцог Норфолк (1366—1399) — 6-й барон Моубрей, английский военачальник.
 Томас де Моубрей, 4-й граф Норфолк (ум. 1405) — один из лидеров последнего восстания дома Перси против Генриха IV.